1. tisočletje | 2. tisočletje | 3. tisočletje  

8. stoletje | 9. stoletje | 10. stoletje | 11. stoletje | 12. stoletje | 13. stoletje | 14. stoletje 

 Druga stoletja  

Enajsto stoletje obsega leta od 1001 do vključno 1100. Pogovorno ga mešamo s stoletjem, ki vsebuje leta od 1000 do 1099.

Desetletja in leta 

Opomba: leta pred in po enajstem stoletju so pisana ležeče.

 
Stoletja